Мосальское — название населённых пунктов в России:

 Мосальское — село в Каширском районе Воронежской области.
 Мосальское — деревня в Щёлковском районе Московской области.

См. также 
 Мосальское княжество
 Мосальское сельское поселение
 Масальское